yield — оператор, используемый в некоторых языках программирования для итераторов и генераторов
 Yield — альбом американской рок-группы Pearl Jam